Kung Ring eller Kong Ring kan avse:

Personer 
 Sigurd Ring (700-tal), en mytisk sveakung
 Ring (sveakung) (ca år 935), en sveakung
 Ragnvald Knaphövde (ca år 1130), kung av Sverige någon gång mellan mitten av 1120-talet och slutet av 1130-talet
 Kung Ring – en kung i sagan Herröds och Boses saga

Fartyg
 M/S Kung Ring – ett svenskt fartyg
 D/S Kong Ring (1837) – ett norskt fartyg
 D/S Kong Ring (1929) – ett norskt fartyg

Se även
 Konung Rings gravsten – en gravplats attribuerad till kung Ring i Holmestad i Götene kommun i Västergötland
 Kung Rings grav - hällkista i Göteborg